Dichroa är ett släkte av hortensiaväxter. Dichroa ingår i familjen hortensiaväxter. 

Kladogram enligt Catalogue of Life:

Bildgalleri

Källor

Externa länkar 

Hortensiaväxter
Dichroa